Töwe steht für:
 Töwe, Kreuzung zwischen männlichem Tiger und weiblichem Löwen
 Thiem & Töwe, deutsches Unternehmen

Töwe ist der Familienname folgender Personen:
 Gudula Mueller-Töwe, deutsche Film- und Theaterschauspielerin
 Marten Töwe (* 1983), deutscher American-Football-Spieler
 Max Töwe (1871–1932), deutscher Unternehmer